Il doppio maschile del McDonald's Burnie International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Matthew Ebden e Samuel Groth erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Paolo Lorenzi e Grega Žemlja.

Philip Bester e Peter Polansky hanno battuto in finale Marinko Matosevic e Rubin Jose Statham 6–4, 3–6, [14–12].

Teste di serie

  Carsten Ball /  Chris Guccione (primo turno)
  Gong Maoxin /  Li Zhe (primo turno)

  Flavio Cipolla /  Joseph Sirianni (primo turno)
  Matthew Ebden /  Samuel Groth (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

McDonald's Burnie International 2011
ATP Challenger Tour 2011